

Patronyme 

 Maurice Dousset (1930-2007), un homme politique français ;
 Laurent Dousset (né en 1965), un anthropologue français ;

Toponyme 

 le château du Bois-Dousset, situé à Lavoux dans la Vienne (ex-Poitou-Charentes, Nouvelle-Aquitaine, France, U.E.) ;
 le ruisseau de Dousset dans le sud de la France.